Muzia – forma femminile del nome proprio di persona italiano Muzio
Diocesi di Muzia – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica

Altri progetti